Дом Сун Цинлин:

 Дом Сун Цинлин — дом в Пекинском районе Сичэн, в котором жила вдова заместителя председателя КНР Сун Цинлин.
 Дом Сун Цинлин — мемориальный дом-музей вдовы Сунь Ятсена Сун Цинлин, расположенный в Шанхае.